Cet article recense les caractères latins précomposés dans Unicode.

Listes

Diacritiques

Capitales 
La liste suivante recense les versions capitales de lettres latines munies de diacritiques. La plupart de ces lettres diacritées possèdent les deux casses (capitale et bas-de-casse), mais certaines sont exclusivement capitales (comme le İ, I avec un point suscrit) et d'autres uniquement bas-de-casse (comme ẗ, t tréma).

Bas-de-casse 
La liste suivante recense les versions bas-de-casse de lettres latines munies de diacritiques.

Ligatures

Majuscules 
La liste suivante recense les versions capitales de ligatures latines.

Bas-de-casse 
La liste suivante recense les versions bas-de-casse de ligatures latines.

Mixtes 
La liste suivante recense les versions mixtes (une capitale et une bas-de-casse) de ligatures latines.

Divers

Annexes 
 Unicode
 Écriture latine
 Diacritiques de l'alphabet latin
 Ligature (typographie)
 Lettres supplémentaires de l'alphabet latin
 Blocs Unicode utilisés :
 Table des caractères Unicode/U0100 (latin étendu A)
 Table des caractères Unicode/U0180 (latin étendu B)
 Table des caractères Unicode/U0250 (alphabet phonétique international)
 Table des caractères Unicode/U1E00 (latin étendu additionnel)
 Table des caractères Unicode/U2C60 (latin étendu C)
 Table des caractères Unicode/UFB00 (formes de présentation alphabétiques)

Caractère Unicode